

Пейкос — місто, штат Техас
 Пейкос — селище, штат Нью-Мексико